Мюнхен 1941 — шахматный турнир, проходивший с 8 по 14 сентября 1941 г. Соревнование было организовано Шахматным союзом Великой Германии и лично его руководителем Э. Постом. Как и турнир в Штутгарте (1939 г.), данное соревнование называлось Европейским турниром (нем. Europaturnier; сейчас за ним не признается официального статуса чемпионата Европы).

К участию были допущены немецкие шахматисты, представители стран-союзников Германии, оккупированных Германией государств, а также нейтральных Швеции и Швейцарии. В турнире не могли участвовать шахматисты из стран, находившихся в состоянии войны с Германией, а также шахматисты, имевшие еврейские корни.

Экс-чемпион мира М. Эйве отказался от участия, сославшись на занятость по основной работе.

Турнир игрался по очень жесткому графику: 2 тура в день. Многие участники не выдержали такого режима.

Шведский шахматист Г. Штольц добился одного из главных спортивных достижений в своей карьере. Он занял 1-е место, на 1½ очка опередив ближайших конкурентов. На закрытии турнира он получил денежный приз в размере 1000 марок. Также министр-президент Баварии Людвиг Зиберт вручил ему памятный кубок из мейсенского фарфора.

2—3 места поделили другой шведский шахматист Э. Лундин и действующий чемпион мира А. А. Алехин, который провел турнир неровно, сделал много ничьих и потерпел два тяжелых поражения. Так же неровно провел соревнование еще один фаворит Е. Д. Боголюбов, который сумел набрать против призеров 2 очка из 3, но при этом крайне неудачно сыграл против участников, оказавшихся в середине таблицы.

Турнирная таблица

См. также 
 Штутгарт 1939
 Мюнхен 1942

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1941 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Мюнхене